Dalunde ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Dalunde (1927–2019), schwedischer Kameramann und Schauspieler
 Georg Dalunde (1881–1961), schwedischer Schauspieler
 Jakop Dalunde (* 1984), schwedischer Politiker, MdEP
 Nancy Dalunde (1921–2016), schwedische Schauspielerin